Pierre-Cédric Labrie (né le  à Baie-Comeau, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Au niveau junior, cet ailier gauche joua dans le junior AAA au Québec, ne jouant qu'une saison complète dans la plus haute ligue junior de la province, la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Il fit ses débuts professionnels avec le Moose du Manitoba de la Ligue américaine de hockey en 2007-2008. Le , les Canucks le cèdent aux Blues de Saint-Louis en retour de Yan Stastny. Il remporte la Coupe Calder 2012 avec les Admirals de Norfolk.

Après trois saisons avec le Lightning de Tampa Bay, il signe le  avec l'organisation des Blackhawks de Chicago.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 ||Frontaliers de Coaticook ||LHJAAAQ ||46 ||13 ||12 ||25 ||96 ||14 ||5 ||7 ||12 ||27
|-
|2003-2004 ||Remparts de Québec ||LHJMQ ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Frontaliers de Coaticook ||LHJAAAQ ||15 ||3 ||4 ||7 ||59 ||4 ||0 ||3 ||3 ||16
|-
|2005-2006 ||Tigers Jr. A de Restigouche ||MJAHL ||54 ||43 ||43 ||86 ||153 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Drakkar de Baie-Comeau ||LHJMQ ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||2 ||2 ||4 ||6
|-
|2006-2007 ||Drakkar de Baie-Comeau ||LHJMQ ||68 ||35 ||28 ||63 ||113 ||11 ||8 ||6 ||14 ||35
|-
|2007-2008 ||Moose du Manitoba ||LAH ||67 ||7 ||11 ||18 ||108 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2008-2009 ||Moose du Manitoba ||LAH ||63 ||6 ||9 ||15 ||79 ||14 ||0 ||1 ||1 ||37
|-
|2009-2010 ||Moose du Manitoba ||LAH ||45 ||5 ||1 ||6 ||69 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Rivermen de Peoria ||LAH ||16 ||0 ||1 ||1 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Admirals de Norfolk ||LAH ||64 ||7 ||19 ||26 ||148 ||6 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2011-2012 || Admirals de Norfolk || LAH || 56|| 14|| 21|| 35|| 107|| 17|| 4|| 4|| 8|| 34
|-
|2011-2012 || Lightning de Tampa Bay ||LNH || 14|| 0|| 2|| 2|| 15|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Crunch de Syracuse || LAH || 39|| 11|| 7|| 18|| 83|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Lightning de Tampa Bay || LNH || 19|| 2|| 1|| 3|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Lightning de Tampa Bay || LNH || 13|| 0|| 0|| 0|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Crunch de Syracuse || LAH || 38|| 2|| 4|| 6|| 112|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || IceHogs de Rockford || LAH || 60 || 9 || 7 || 16 || 113 || 8 || 0 || 1 || 1 || 28
|-
| 2015-2016 || IceHogs de Rockford || LAH || 66 || 20 || 14 || 34 || 102 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || IceHogs de Rockford || LAH || 52 || 1 || 7 || 8 || 96 || - || - || - || - ||- 
|-
| 2017-2018 || Admirals de Milwaukee || LAH ||50 ||5 ||7 ||12 ||57 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2017-2018 || Roadrunners de Tucson || LAH||8 ||1 ||0 ||1 ||9 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2018-2019 || Thunder de Wichita || ECHL ||60 ||19 ||28 ||47 ||180 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || Condors de Bakersfield || LAH ||5 ||1 ||1 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020 || Eisbären Berlin || DEL ||51 ||11 ||9 ||20 ||68 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021 || Eisbären Berlin || DEL ||19 ||2 ||0 ||2 ||8 ||9 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
| 2021-2022 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||21 ||2 ||6 ||8 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Crunch de Syracuse || LAH ||35 ||4 ||4 ||8 ||31 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2

| 46 || 2 || 3 || 5 || 65 || -|| -|| -|| -|| -

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en décembre 1986
Naissance à Baie-Comeau
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Remparts de Québec
Joueur du Drakkar de Baie-Comeau
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur du Crunch de Syracuse
Champion de la Coupe Calder
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur du Thunder de Wichita
Joueur des Eisbären Berlin